Haydon ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Haydon (1911–1973), englischer Tischtennisspieler
 Alex Haydon (* 2001), australische Squashspielerin
 Ann Haydon-Jones (* 1938), britische Tennisspielerin
 Benjamin Robert Haydon (1786–1846), englischer Maler
 Elizabeth Haydon (* 1965), US-amerikanische Fantasyautorin
 George Henry Haydon (1822–1891), australischer Autor und Künstler
 Harvey Newton-Haydon (* 1988), britisches Model
 James Haydon (* 1973), britischer Motorradrennfahrer
 Jimmy Haydon (1901–1969), englischer Fußballspieler
 John Morse Haydon (1920–1991), US-amerikanischer Politiker
 Mark Ray Haydon, australischer Serienmörder, siehe Snowtown murders
 Patrick Maurice Haydon (1890–1949), australischer katholischer Geistlicher

Haydon heißen die Orte
 Haydon (Dorset)
 Haydon (Northumberland)
 Haydon (Somerset)

Siehe auch:
 Hayden